Hopkinton (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Hopkinton (Massachusetts), een plaats in de Amerikaanse staat Massachusetts
Hopkinton (New Hampshire), een plaats in de Amerikaanse staat New Hampshire